Timeless — совместный музыкальный альбом, выпущенный известным бразильским музыкантом Сержио Мендесом и спродюсированный американским рэпером уилл.ай.эмом. Выпущенный в феврале 2006 года, альбом включает в себя в основном такие жанры, как неосоул, самба и альтернативный хип-хоп. В записи альбома участвовали: will.i.am, The Black Eyed Peas, Q-Tip, Джон Ледженд, Джастин Тимберлейк, Эрика Баду, Грасина Лепораци (жена Мендеса) и др. Альбом был полностью спродюсирован уилл.ай.эмом и выпущен под лейблами Concord Records и will.i.am music group.

Оценки критиков 
Синглы «Mas Que Nada» и «That Heat» были номинированы как «Лучшее урбан/альтернативное исполнение» () на 49-й церемонии «Грэмми» в 2007 году.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные will.i.am
Альбомы Бразилии
Альбомы на португальском языке